Umbrella — вымышленная корпорация в сюжете компьютерной игры Resident Evil.
 Umbrella — песня певицы Rihanna 2007 года.
 Umbrellas — американская рок-группа :en:Umbrellas (band).